Флагщок ( – флаг +  – пръчка) е метална, дървена или пластмасова вертикална стойка (щок, прът, дърво), на което се издига флаг.

Понякога флагщока е снабден с механизъм за по-лесно и удобно вдигане на флага. В този случай флага се крепи към връвта и с помощта на обикновена макара се издига на най-високата част на флагщока, при това издигащия флага няма нужда сам да се качва на върха.

Най-високия флагщок в света се намира в Душанбе. Строителството му започва на 24 ноември 2010 г., когато Таджикистан празнува Деня на националния флаг. Официалното откриване е на 30 август 2011 г. и е насрочено за 20-годишнината от независимостта на републиката, което се отбелязва на 9 септември. Височината на флагщока е 165 m. В деня на откриването, 30 август 2011 г., в тържествена обстановка представител на Книгата на рекордите на Гинес Дейвид Чембърс връчва на президента на Таджикистан сертификат, потвърждаващ, че „флагщока, поставен днес в Таджикистан, е най-високия в света“.

Втория по височина в света се намира град Баку, в Азербайджан. Строителството на флагщока е завършено 2010 г. До 2010 г. най-висок е флагщока на Главния флаг на Туркменистан в Ашхабад висок 133 метра.

Най-висок в Русия е флагщока на Останкинската телевизионна кула.

Рекордните флагщоци

Вижте също 
 Кърмови флагщок
 Флаг

Източници

Литература 
 

Ф
Ф